Medal of Honor (počítačová hra) může znamenat:

 Medal of Honor (počítačová hra, 1999)
 Medal of Honor (počítačová hra, 2010)